Петър Първанов може да се отнася за:

 Петър Първанов (р. 1914), български цирков артист
 Петър Първанов (р. 1941), български поет